Das Dameneinzel der US Open 2001 war ein Tenniswettbewerb in New York City, der am 27. August begann und am 9. September endete.

Titelverteidigerin war Venus Williams.

Das Finale bestritten Venus Williams und Serena Williams. Venus Williams gewann in zwei Sätzen und feierte ihren vierten Grand-Slam-Titel.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 
 

Dameneinzel
2001